andere benaming voor kansspel Money Wheel
Big wheel (Icehouse), muziekalbum en single van Icehouse
Big Wheel (band), Haagse beatband (1969-1971)
Big Wheel (reuzenrad), een attractie uit Attractiepark Slagharen